Алексей Животов:
 Животов, Алексей Александрович (род. 1950) — народный депутат СССР.
 Животов, Алексей Семёнович  (1904—1964) — заслуженный деятель искусств России, композитор, инструменталист и дирижёр.